Anthony Hand (né le  à Édimbourg en Écosse) est un joueur et entraîneur professionnel britannique de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été aussi le premier joueur britannique ayant joué en junior dans son pays avant d'être repêché par un club de la Ligue nationale de hockey. Il fut ainsi sélectionné par les Oilers d'Edmonton lors du repêchage de 1986.

Après avoir été repêché, il joua trois parties dans le hockey junior canadien avec les Cougars de Victoria de la Western Hockey League. Il retourna ensuite en Écosse, avec son ancien club, les Murrayfield Racers avec lesquels il joua jusqu'à la fin de la saison 1993-1994.

Ensuite, il joua pour diverses clubs de la ligue d'élite du Royaume-Uni. Il devint pour la première fois joueur-entraîneur avec les Belfast Giants lors de la saison 2004-2005 et plus tard occupa le même poste avec les Manchester Phoenix.

Il représenta à maintes reprises son pays au Championnat du monde de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1981-1982 || Murrayfield Racers || NL || 11 || 2 || 1 || 3 || 0 || || || || || 
|-
|1981-1982||Murrayfield Racers || SHL || 8 || 2 || 6 || 8 || 12 || || || || || 
|- 
|1982-1983 || Murrayfield Racers || BHL ||22 ||18 ||21 ||39 ||23 ||2 ||2 ||1 ||3 ||0 	
|-
|1983-1984 || Murrayfield Racers || AC || 7 || 12 || 8 || 20 || 4 || || || || || 
|- 
|1983-1984||Murrayfield Racers || BHL || 30 || 52 || 43 || 95 || 28 || 6 || 10 || 5 || 15 || 6
|-
|1984-1985 || Murrayfield Racers || AC || 8 || 14 || 13 || 27 || 6 || || || || || 
|- 
|1984-1985||Murrayfield Racers || BHL || 36 || 72 || 92 || 164 || 36 || 6 || 13 || 11 || 24 || 4
|-
|1985-1986 || Murrayfield Racers || AC || 9 || 22 || 23 || 45 || 15 || || || || || 
|- 
|1985-1986||Murrayfield Racers || BHL || 32 || 79 || 85 || 164 || 49 || 6 || 13 || 13 || 26 || 4
|-
|1986-1987 || Cougars de Victoria || LHOu || 3 || 4 || 4 || 8 || 0 || || || || || 
|- 
|1986-1987||Murrayfield Racers || AC || 2 || 7 || 1 || 8 || 4 || || || || || 
|-
|1986-1987||Murrayfield Racers || BHL || 35 || 105 || 111 || 216 || 86 || 6 || 9 || 19 || 28 || 4
|- 
|1987-1988 || Murrayfield Racers || NUC || 6 || 16 || 12 || 28 || 6 || || || || || 
|-
|1987-1988||Murrayfield Racers || BHL || 36 || 81 || 111 || 192 || 54 || 5 || 17 || 6 || 23 || 16
|- 
|1988-1989 || Murrayfield Racers || AC || 8 || 14 || 22 || 36 || 10 || || || || || 
|-
|1988-1989||Murrayfield Racers || BHL || 35 || 86 || 126 || 212 || 57 || 4 || 8 || 10 || 18 || 12
|- 
|1989-1990 || Murrayfield Racers || AC || 7 || 11 || 16 || 27 || 12 || || || || || 
|-
|1989-1990||Murrayfield Racers || BHL || 32 || 53 || 91 || 144 || 26 || 6 || 9 || 10 || 19 || 10
|- 
|1990-1991 || Murrayfield Racers || AC || 11 || 17 || 34 || 51 || 30 || || || || || 
|-
|1990-1991||Murrayfield Racers || BHL || 34 || 60 || 96 || 156 || 46 || 7 || 8 || 17 || 25 || 8
|- 
|1991-1992 || Murrayfield Racers || AC || 2 || 1 || 7 || 8 || 0 || || || || || 
|-
|1991-1992||Murrayfield Racers || BHL || 36 || 60 || 80 || 140 || 46 || 5 || 8 || 12 || 20 || 2
|- 
|1992-1993 || Murrayfield Racers || B+H Cup || 6 || 10 || 11 || 21 || 0 || || || || || 
|-
|1992-1993||Murrayfield Racers || BHL || 35 || 66 || 119 || 185 || 100 || 7 || 14 || 19 || 33 || 8
|- 
|1993-1994 || Murrayfield Racers || B+H Cup || 11 || 12 || 24 || 36 || 20 || || || || || 
|-
|1993-1994||Murrayfield Racers || BHL || 44 || 73 || 149 || 222 || 44 || 6 || 9 || 15 || 24 || 10
|- 
|1994-1995 || Édimbourg Racers || B+H Cup || 12 || 17 || 34 || 51 || 14 || || || || || 
|-
|1994-1995||Édimbourg Racers || BNL || 42 || 71 || 136 || 207 || 28 || 8 || 13 || 21 || 34 || 20
|- 
|1995-1996 || Sheffield Steelers || B+H Cup || 12 || 23 || 18 || 41 || 14 || || || || || 
|-
|1995-1996||Sheffield Steelers || BNL || 35 || 46 || 77 || 123 || 65 || 8 || 6 || 10 || 16 || 4
|- 
|1996-1997 || Sheffield Steelers || B+H Cup || 10 || 6 || 16 || 22 || 10 || || || || || 
|-
|1996-1997||Sheffield Steelers || BISL || 41 || 13 || 32 || 45 || 26 || 8 || 3 || 6 || 9 || 4
|- 
|1997-1998 || Sheffield Steelers || Ex Cup || 16 || 5 || 14 || 19 || 2 || || || || || 
|-
|1997-1998||Sheffield Steelers || B+H Cup || 12 || 6 || 14 || 20 || 2 || || || || || 
|- 
|1997-1998||Sheffield Steelers || BISL || 28 || 9 || 30 || 39 || 16 || 9 || 2 || 9 || 11 || 4
|-
|1998-1999 || Sheffield Steelers || B+H Cup || 10 || 8 || 6 || 14 || 8 || || || || || 
|- 
|1998-1999||Sheffield Steelers || BISL || 36 || 11 || 27 || 38 || 6 || 5 || 1 || 4 || 5 || 0
|-
|1999-2000 || Ayr Scottish Eagles || B+H Cup || 8 || 3 || 6 || 9 || 0 || || || || || 
|- 
|1999-2000||Ayr Scottish Eagles || BISL || 40 || 8 || 35 || 43 || 52 || 7 || 0 || 4 || 4 || 0
|-
|2000-2001 || Ayr Scottish Eagles || B+H Cup || 8 || 3 || 5 || 8 || 14 || || || || || 
|- 
|2000-2001||Ayr Scottish Eagles || CC || 3 || 1 || 3 || 4 || 0 || || || || || 
|-
|2000-2001||Ayr Scottish Eagles || BISL || 46 || 19 || 36 || 55 || 42 || 7 || 2 || 5 || 7 || 0
|- 
|2001-2002 || Dundee Stars || BNL || 44 || 25 || 79 || 104 || 18 || 10 || 7 || 17 || 24 || 4
|-
|2002-2003 || Dundee Stars || Findus Cup || 10 || 7 || 15 || 22 || 6 || || || || || 
|- 
|2002-2003||Dundee Stars || FBNL || 35 || 22 || 56 || 78 || 99 || || || || || 
|-
|2003-2004 || Édimbourg Capitals || Caledonian Cup || 6 || 4 || 8 || 12 || 0 || || || || || 
|- 
|2003-2004||Édimbourg Capitals || Findus Cup || 12 || 5 || 13 || 18 || 16 || || || || || 
|-
|2003-2004||Édimbourg Capitals || FBNL || 36 || 21 || 63 || 84 || 38 || 11 || 2 || 14 || 16 || 2
|- 
|2004-2005 || Belfast Giants || CL || 14 || 5 || 16 || 21 || 2 || || || || || 
|-
|2004-2005||Belfast Giants || CC || 6 || 4 || 6 || 10 || 10 || || || || || 
|- 
|2004-2005||Belfast Giants || EIHL || 30 || 10 || 27 || 37 || 48 || 8 || 0 || 6 || 6 || 34
|-
|2006-2007 || Manchester Phoenix || CC || 4 || 1 || 3 || 4 || 0 || || || || || 
|- 
|2006-2007||Manchester Phoenix || EIHL || 51 || 17 || 55 || 72 || 60 || 2 || 0 || 0 || 0 || 20
|-
|2007-2008 || Manchester Phoenix || EIHL || 61 || 24 || 63 || 87 || 60 || || || || || 
|-
|2008-2009 ||Manchester Phoenix ||EIHL ||67 ||21 ||68 ||89 ||84 || || || || ||
|-
|2009-2010 ||Manchester Phoenix ||EPIHL ||54 ||25 ||95 ||120 ||52 ||3 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|2010-2011 ||Manchester Phoenix ||EPIHL ||54 ||25 ||108 ||133 ||65 ||2 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2011-2012 ||Manchester Phoenix ||EPIHL ||21 ||6 ||26 ||32 ||12 ||3 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|2012-2013 ||Manchester Phoenix ||EPIHL ||47 ||10 ||67 ||77 ||52 ||4 ||3 ||6 ||9 ||8
|-
|2013-2014 ||Manchester Phoenix ||EPIHL ||53 || 18|| 64|| 82|| 104|| 4|| 1|| 7|| 8|| 2
|-
| 2014-2015 || Manchester Phoenix ||EPIHL || 44 || 11 || 46 || 57 || 36 || 4 || 0 || 4 || 4 || 0

Statistiques internationales 

|1986||CM Jr. C||5||10||1||11||6||
|-
|1991||CM C||8||9||12||21||12||
|-
|1992||CM C||5||6||12||18||4||
|-
|1993||CM B||7||6||8||14||2||
|-
|1994||CM||6||0||0||0||0||
|-
|1999||CM B||4||1||0||1||6||
|-
|2000||CM B||7||2||8||10||2||
|-
|2001||CM d1||5||3||13||16||0||
|-
|2002||CM d1||5||2||4||6||2||
|-
|2007||CM d1||5||0||3||3||0||

Trophées et honneurs personnels 
 2010 : nommé dans la  d'étoiles de l'English Premier Ice Hockey League

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Édimbourg
Naissance en août 1967
Joueur écossais de hockey sur glace
Joueur international britannique de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Cougars de Victoria (LHOu)
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Belfast Giants
Joueur des Manchester Phoenix
Entraîneur britannique de hockey sur glace
Membre de l'ordre de l'Empire britannique
Attaquant de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF